(né le  à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Spirit de Saginaw || LHO ||65 ||19 ||18 ||37 ||56 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||22 ||10 ||13 ||23 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Otters d'Érié || LHO ||43 ||20 ||26 ||46 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Otters d'Érié || LHO ||66 ||25 ||42 ||67 ||112 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||11 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Otters d'Érié || LHO ||66 ||29 ||34 ||63 ||78 ||5 ||2 ||4 ||6 ||11
|-
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Otters d'Érié || LHO ||68 ||31 ||62 ||93 ||72 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2009-2010 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH || 12|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL || 54|| 11|| 33|| 44|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Nailers de Wheeling || ECHL || 60|| 12|| 28|| 40|| 78|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Nailers de Wheeling || ECHL || 45|| 9|| 18|| 27|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL || 44|| 14|| 38|| 52|| 34|| 6|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
|2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 18|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Nailers de Wheeling || ECHL || 57|| 19|| 40|| 59|| 108|| 6|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
|2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 12|| 1|| 1|| 2|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Nailers de Wheeling || LAH || 23 || 12 || 5 || 17 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 22 || 2 || 1 || 3 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Sportivi Ghiaccio Cortina || Alps HL ||29 ||27 ||22 ||49 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Sportivi Ghiaccio Cortina || Série A ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Sportivi Ghiaccio Cortina || Alps HL ||34 ||28 ||35 ||63 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Herning Blue Fox || Metal-Ligaen ||40 ||14 ||27 ||41 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Eishockey Club Winterthour || Swiss League ||44 ||9 ||32 ||41 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Eishockey Club Winterthour || Swiss League ||26 ||11 ||19 ||30 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || SC Langenthal || Swiss League ||- ||- ||- ||- ||- ||12 ||1 ||6 ||7 ||4
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 8 || 18 || 26 || 24 || 16 || 7 || 14 || 21 || 8

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Otters d'Érié
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Nailers de Wheeling
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du EHC Winterthour
Joueur de la SG Cortina